Карелы:
 Карелы — финно-угорский народ, проживают в основном в России: в Республике Карелия, Ленинградской области, Тверской области; и в восточной Финляндии.
 Карелы — субэтническая группа карелов, проживающая в финской Карелии.
 Карелы-людики — один из трех крупных субэтносов (помимо собственно карел) в составе карельского этноса.

Россия 
 Карелы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Карелы — деревня в Себежском районе Псковской области.